Tzintzuntzan (Purépechastad), de hoofdstad van het precolumbiaanse rijk van de Purépecha
 Tzintzuntzan (plaats), een plaats in de Mexicaanse staat Michoacán, op de plaats van bovenstaande
 Tzintzuntzan (gemeente), een gemeente in Michoacán